Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Italie, en 1974.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour de classement

Tour principal

Classement final

Statistiques

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1974, sur fibaeurope.com

1974
Basket-ball Europe feminin 1974
Europe feminin
Championnat d'Europe en 1974
Sport en Italie en 1974